Roper Creek ist der Name folgender Flüsse in Australien:

 Roper Creek (Mackenzie River), Nebenfluss des Mackenzie River (Fitzroy River) in Queensland
 Roper Creek (Roper River), Nebenfluss des Roper River im Northern Territory